Примера Дивисьон Чили 1950 () — 18-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Дополнительный матч за чемпионство

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
 Статистика на rsssf.com

1950
Чили
1950 год в Чили